Miasta w Wielkiej Brytanii:
 Kingswood – miasto w hrabstwie Gloucestershire (Anglia)
 Kingswood – miejscowość w hrabstwie Buckinghamshire (Anglia)
 Kingswood – były civil parish w Manley, w hrabstwie Cheshire (Anglia)
 Kingswood – miejscowość w hrabstwie East Riding of Yorkshire (Anglia)
 Kingswood – miejscowość w hrabstwie Essex (Anglia)
 Kingswood – miejscowość w hrabstwie Herefordshire (Anglia)
 Kingswood – miejscowość w hrabstwie Hertfordshire (Anglia)
 Kingswood – miejscowość w hrabstwie Kent (Anglia)
 Kingswood – miejscowość w hrabstwie Somerset (Anglia)
 Kingswood (Stroud) – miejscowość w hrabstwie Gloucestershire (Anglia)
 Kingswood – miejscowość w hrabstwie Surrey (Anglia)
 Kingswood – miejscowość w Powys (Walii)
 Kingswood – miejscowość w Warrington, hrabstwie Cheshire (Anglia)
 Kingswood – miejscowość w hrabstwie Warwickshire (Anglia)
Miasta w Australii:
 Kingswood – miejscowość w stanie Nowa Południowa Walia